Пахтаабад — назва кількох населених пунктів в Узбекистані.

Місто 
 Пахтаабад — місто в Андижанській області, центр Пахтаабадського району

Міські селища 
 Пахтаабад — Кашкадар'їнська область, Нішанський район
 Пахтаабад — Кашкадар'їнська область, Чиракчинський район
 Пахтаабад — Навоїйська область, Карманинський район
 Пахтаабад — Сирдар'їнська область, Сардобський район
 Пахтаабад — Сурхандар'їнська область, Шерабадський район

Див. також 
 Пахтаабадський район